Lessing-Denkmäler, Denkmäler die nach Gotthold Ephraim Lessing benannt sind, gibt es u. a. in folgenden Orten:

Lessing-Denkmal (Berlin)
Lessing-Denkmal (Braunschweig)
Lessing-Denkmal in Frankfurt am Main in der Obermainanlage
Lessing-Denkmal (Hamburg)
Lessing-Denkmal (Wien)
Lessing-Denkmal (Wolfenbüttel)